Il singolare del torneo di tennis Grenoble Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolás Lapentti che ha battuto in finale Kristian Pless 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Michael Berrer (semifinali)
 Nicolás Lapentti (Campione)
 Kristian Pless (finale)
 Steve Darcis (primo turno)

 Thierry Ascione (quarti di finale)
 Alun Jones (primo turno)
 Dick Norman (primo turno)
 Alex Bogdanović (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grenoble Challenger 2007